Кричун — фамилия. Известные носители:

 Кричун, Людмила Петровна (род. 1965) — украинский филолог.
 Кричун, Пётр Михайлович (род. 1979) — главный редактор газеты «Всё о бухгалтерском учёте».
 Кричун, Андрей Сергеевич (род. 1989) — белорусский фотограф.